Lyndell bezeichnet

Linda Lyndell (* 1946), US-amerikanische Soulsängerin
Lyndell (Pennsylvania), Ortschaft in Pennsylvania